Синоптическая карта — географическая карта, на которую цифрами и символами нанесены результаты наблюдений на сети метеорологических станций в определенные моменты времени. Такие карты регулярно составляются в службе погоды по нескольку раз в день; их анализ является основной операцией, дающей возможность для последующего прогноза погоды.

Синоптическая карта может охватывать территорию от полушария или всего земного шара до небольшого района; соответственно варьируют масштабы карт (от 1:30 млн до 1:2,5 млн.). Проекции для синоптических карт применяются, как правило, конформные, конические, меркаторские и стереографические. На бланках синоптических карт наносятся распределение суши и моря и важнейшие особенности орографии; бланк обычно печатается в два тона (зелено-голубой и песочный), реже — в один

По содержанию синоптические карты делятся на приземные, высотные, вспомогательные.

Условные обозначения:

 1 — изобары на уровне моря,
 2 — положение полярного фронта на изобарических поверхностях 700 и 500 мб,
 линии с орнаментом — фронты на земной поверхности,
 H1 — центральный циклон,
 Β1 — субтропический антициклон,
 В2 — заключительный антициклон.

Приземная карта погоды 
Приземная карта погоды составляется каждые 3 часа по данным наблюдений метеостанций.
На карту наносятся обозначения метеорологических элементов в международном синоптическом коде .

Кольцевая карта погоды 
Кольцевая карта погоды — это приземная карта погоды определенного «кольца» (сети метеостанций, привязанных к одному метеоцентру).

Высотная карта погоды 
Аэрологическая или высотная карта погоды характеризует распределение температуры, давления, ветра и влажности на высотах.

Метеорология